Ayutla es el nombre de varias poblaciones:

En México:
Ayutla de los Libres, un municipio del estado de Guerrero.
Ayutla, un municipio del estado de Jalisco.
San Felipe Ayutla localidad en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.
San Pedro y San Pablo Ayutla, en el estado de Oaxaca.

En Guatemala:
Ayutla, un municipio en el departamento de San Marcos.

También puede referirse en Política a:
 Plan de Ayutla
 Revolución de Ayutla